Death Is Certain — второй студийный альбом рэпера Royce da 5'9", выпущенный 24 февраля 2004 года на лейбле Koch Records.

Об альбоме

Запись 
Альбом был выпущен спустя два года после выпуска дебюта Rock City (Version 2.0). Ройс взял два года перерыва из-за разных проблем, например вражда с бывшими друзьями, группой D12, и ссоры с разными жителями Детройта. Также перерыв был взят из-за депрессии, и после победы над ней, рэпер записал новый альбом, на котором звучание более мрачное, чем на дебюте. Death Is Certain был выпущен в 2004 году и получил положительные оценки от критиков. Death Is Certain является самым успешным альбомом Royce da 5’9" на сегодняшний день.

Производство 
Большая часть альбома была спродюсирована 6 July, а также альбом был спродюсирован Ty Fyffe, Rob «Reef» Teflow, Asar, Mark Bassin и DJ Premier, который также спродюсировал сингл «Hip Hop».

Продажи 
Было продано всего 50 473 копий, в то время как во всём мире тираж превышал 100 000 копий.

Позиции в чартах

Позиции альбома в чартах

Позиции синглов в чартах

Список композиций

Примечания 

Альбомы Royce da 5'9"